ТМК — многозначная аббревиатура:
 ТМК — тальк молотый керамический
 ТМК — Тверской мясокомбинат
 ТМК — телемеханический комплекс
 ТМК — телемеханический контроллер
 ТМК — территориальная монтажная компания
 ТМК — территориальный медицинский комплекс
 ТМК — технический мониторинг и контроль
 ТМК — титаномагниевый катализатор
 ТМК — трансмитральный кровоток
 ТМК — тренажёрно-моделирующий комплекс
 ТМК — триметилкарбинол
 ТМК — Трубная металлургическая компания
 ТМК — Тюменская мясная компания
 ТМК — тяжёлый межпланетный корабль

См. также 
 ЗТМК — Запорожский титано-магниевый комбинат
  — аббревиатура латиницей